Snatch může být:

 Snatch – anglická hudební skupina
 DJ Snatch – řecký diskžokej a hudební producent
 původní název filmu Podfu(c)k (2000)
 USS Snatch (ARS-27) – loď
 Snatch Land Rover – armádní automobil